San steht für:
 San (Buchstabe), einen Buchstaben in einigen vorklassischen Varianten des griechischen Alphabets
 San (Einheit), ein altes russisches Flächenmaß
 San (Fluss), einen Fluss in Südpolen
 San (Kreis), ein Kreis mit gleichnamigem Hauptort in der Region Ségou in Mali
 San (Mali), Hauptort des Kreises San in der Region Ségou in Mali
 San Motors, ehemaliger indischer Automobilhersteller
 San (Sprache), eine Mande-Sprache
 San (Volk), ein Volk im südlichen Afrika (auch Buschleute)
 Sankt, Bestandteil von Kirchen- und vielen Ortsnamen, von der italienisch/spanisch Kurzform von santo
 Khoisansprachen, die Sprachen des Volkes der Khoisan
 san: Japanisch (, , ) und Chinesisch – Hochchinesisch  (, , ) für die Zahl 3
 San (), eine japanische Anrede
 den 18. Buchstaben des georgischen Alphabets, siehe ს
 einen der frühjapanischen fünf Könige von Wa
 ein Album des New-Age-Musikers Georg Deuter (1987)

san steht für:
 Sanskrit (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

San oder Şan ist der Familienname folgender Personen:
 Boshi San, deutscher Sänger und Rapper
 Eyşe Şan (1938–1996), kurdische Musikerin
 Fedayi San (* 1982), Schweizer Fußballschiedsrichter
 Franz San-Galli (1824–1908), preußisch-russischer Unternehmer
 Gayle San, singapurische Musikproduzentin
 Jez San (* 1966), britischer Computerspieleentwickler und Unternehmer
 Linda Jap Tjoen San (* 1977), niederländische Schachspielerin
 Saya San (1876–1931), buddhistischer Mönch, Anführer eines Aufstands in Britisch-Indien, siehe Saya-San-Aufstand
 Silvester Tung Kiem San (* 1961), indonesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Denpasar
 Wolfgang Alexander Thomas-San-Galli (1874–1918), deutscher Musikwissenschaftler, Musikkritiker, Bratschist und Musikschriftsteller

SAN, San. oder SaN steht für:
 Sachsen-Anhalt, ein deutsches Bundesland
 San Diego International Airport gemäß IATA-Code
 Sanitäter, nichtärztliche Rettungsdienst-Mitarbeiter und die Sanitätssoldaten und -dienstgrade der Armeen
 Schulen ans Netz
 South African Navy, Marine von Südafrika
 Stadsregio Arnhem-Nijmegen, eine ehemalige Plusregio in der niederländischen Provinz Gelderland
 Storage Area Network, ein Netz, das Server und Speichersystem über dedizierte Leitungen miteinander verbindet
 Styrol-Acrylnitril, einen Kunststoff
 Standard Algebraic Notation, eine normierte Notation für Schachpartien, siehe Portable Game Notation
 die englische Abkürzung für den Sinusknoten (sinoatrial node)
 Subject Alternative Name, ein Datenfeld von digitalen Zertifikaten (Beispiel in X.509)

SAN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreise Hof, Kronach und Kulmbach (für Stadtsteinach)

SAN